PIH steht für:
 Prolactin-Inhibiting Hormone, siehe Dopamin

pih steht für:
 Pitcairn-Englisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung